Самаркин — русская фамилия. Известные носители:

 Самаркин, Виктор Фёдорович — командир лётного отряда Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации, награждён медалью Нестерова.
 Самаркин, Вячеслав Викторович (1933—1977) — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Средних веков МГУ, специалист по  исторической географии и средневековой демографии.
 Самаркин, Иван Фёдорович (1902—1968) — Герой Советского Союза.
 Самаркин, Степан Кузьмич (1918—1986) — командир 24-й стрелковой дивизии в 1960—1965 годах.

Топоним 
 Самаркин — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области, Россия.